Кыркларели () может означать:
 Кыркларели — город в северо-западной Турции (Восточная Фракия), административный центр ила Кыркларели.
 Кыркларели — ил на северо-западе Турции.